Анопино — название населённых пунктов в России:

 Анопино — посёлок в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Анопино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.